«Brillarás» es una canción de Rojo incluida en su álbum Rojo 10 Años, el cual se lanzó en 2010 con motivo de la celebración de los diez años de trayectoria de la banda. Este fue el último sencillo que la banda lanzó antes de desintegrarse en 2013.
"Brillarás", fue tomada como referencia para dar nombre a una gira musical que Rojo llevó a cabo durante 2011 y 2012 Brillarás Tour.

El video de la canción fue grabado en Senegal y España durante una visita que la banda realizó por esos lugares. En este se encuentran imágenes de cómo la gente vive en un "país no alcanzado", sin Dios, sin ayuda, prácticamente sin nada. Entonces se dirige a cómo debemos ser para llevar algo de nuestra luz y del amor de Dios hasta donde están las personas que más lo necesitan.

Referencias 
 http://www.youtube.com/watch?v=QHJ1Qxujvgc

Sencillos de 2010
Sencillos de pop
Canciones en español